Андре́ас Шминк (; 26 августа 1947, Франкфурт-на-Майне — 15 декабря 2015) — немецкий историк права. Областью его исследований была история Византийского права.

Биография 
С 1966 по 1970 год Андреас Шминк учился на юридическом факультете Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте; в 1971 году он сдал первый юридический государственный экзамен, в 1974 году сдал второй юридический государственный экзамен. С 1974 по 1989 год он был сотрудником проекта Немецкого научно-исследовательское общества по византийской истории права под руководством . В 1984 году Шминк защитил диссертацию  в университете Франкфурта и стал доктором юридических наук. С 1990 года до своего выхода на пенсию в 2012 году он был научным сотрудником исследовательского центра издания и редактирования Византийских источников права  при  во Франкфурте.

Примечания

Ссылки 
 Andreas Schminck verstorben.  In: Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
 Veröffentlichungen von Andreas Schminck  im RI-Opac
 ANDREAS SCHMINCK (26.08.1947-15.12.2015)  // ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 32 (2015) 407—409

Византинисты
Юристы XX века
Юристы XXI века
Эллинисты